Beaudoin ist der Familienname folgender Personen:

 Éric Beaudoin (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Gérald Beaudoin (1929–2008), kanadischer Jurist und Politiker (Conservative party)
 Laurent Beaudoin (* 1938), kanadischer Manager
 Louise Beaudoin (1814–1894), französische Schauspielerin, siehe Atala Beauchêne
 Louise Beaudoin (* 1945), kanadische Politikerin
 Marie-Soleil Beaudoin (* 1982), kanadische Fußballschiedsrichterin
 Michelle Beaudoin (* 1975), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:
 Baudouin